Ба́ксы (от амер. разг. bucks) — доллары США.
 Баксы́ (фильм) — реж. Гульшад Омарова (2009).
 Баксы — название села Глазовка (Крым) до 1945 года.
 Бахши́ (каз. баксы́) — народный певец, исполнитель фольклора у народов Средней Азии.
 Баксы (баҡсы) — служитель культа (жрец) в тенгрианстве.
 Баксы — до 1920-х годов в Башкортостане так называли сельских целителей.

См. также 
 Бакс